Skokloster bezeichnet:

 ein Schloss in der schwedischen Gemeinde Håbo, siehe Schloss Skokloster
 ein ehem. Zisterzienserinnenkloster in der schwedischen Gemeinde Håbo, siehe Kirche Skokloster
 eine Kirchengemeinde im Stift Uppsala, siehe Skokloster (Uppsala)
 den Runenstein von Skokloster